

Geografia 
 Grotta Mangiapane – una delle grotte di Scurati

Persone 
 Andrew Mangiapane – giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Frank Mangiapane – cestista statunitense
 Giuseppe Mangiapane – politico italiano